Kloster Seligenthal ist der Name folgender Klöster:
 Kloster Seligenthal (Landshut) der Zisterzienserinnen in der kreisfreien Stadt Landshut, Niederbayern
 Kloster Seligenthal (Sieg) der Franziskaner-Minoriten in Seligental, Stadt Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Seligenthal
 Kloster Seligental